Mariola Abkowicz (ur. 1964) – bibliotekoznawca, karaimoznawca i działaczka społeczności karaimskiej w Polsce
 Rafał Abkowicz (1896–1992) – ostatni hazzan karaimski w Polsce, założyciel wrocławskiej kienesy